Athol kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Athol (Idaho)
Athol (Kansas)
Athol (Massachusetts)